Wugang kan syfta på följande orter i Kina:

Wugang, Pingdingshan, en stad på häradsnivå i Henan-provinsen;
Wugang, Shaoyang, en stad på häradsnivå i Hunan-provinsen.
 Wugang (socken i Kina)

WP:Projekt Kina